Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2003 was het 16e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde twaalf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 2 maart op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Spanje en eindigde op 19 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk.

Regerend kampioen Colin Edwards en nummer twee Troy Bayliss waren overgestapt naar de MotoGP. Vanwege de nieuwe reglementen in de MotoGP, waar vanaf 2002 viertaktmotoren gebruikt werden, gingen de Japanse fabrikanten hun focus meer verleggen op deze klasse. Hierdoor waren er slechts drie fabrieksteams actief: die van Ducati en Suzuki en het nieuwe Petronas-team van Carl Fogarty. Het grootste deel van het veld bestond echter uit Ducati-motoren.

De top vier coureurs in het kampioenschap reden allemaal op een Ducati. Neil Hodgson werd kampioen, terwijl Rubén Xaus en James Toseland tweede en derde werden.

Kalender

Teams/Coureurs

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website